Гозберт — мужское имя. Известные носители:
 Гозберт — герцог Франконии (687—689)
 Гозберт — епископ Женевы (вторая половина VIII века)
 Гозберт — аббат Санкт-Галлена (816—837)
 Гозберт — граф Мэна (839/840—853)
 Гозберт — аббат Райхенау (888—912)
 Гозберт — епископ Родеза (около 900)
 Гозберт — аббат Херсфельда (до 987)
 Гозберт — аббат Тегернзе (982—1001)